Ókor
 Julianus – római császár 361-363 között (Flavius Claudius Iulianus)
 Julius Julianus – Julianus császár anyai nagyapja (Flavius Iulius Iulianus)
 Didius Julianus – római császár 133-193 között (Marcus Didius Severus Iulianus)
Középkor
 Julianus – magyar Domonkos-rendi szerzetes
Művészet
 Julianus barát – Kodolányi János regénye a magyar szerzetesről (1938)
 Julianus barát – magyar-olasz TV film Julianus barátról (I-III, 1991)
 Julianus – Gore Vidal regénye Julianus császárról (1964)